Николай Владимирович Сорокин:
 Сорокин, Николай Владимирович (род. 1935) — советский футболист.
 Сорокин, Николай Владимирович (род. 1982) — российский гандболист.